La Gran Finale dei Campionati mondiali di triathlon del 2015 si è tenuta ad Chicago, Stati Uniti d'America in data 15-20 settembre 2015.
La gara maschile è stata vinta dallo spagnolo Mario Mola, mentre quella femminile dalla statunitense Gwen Jorgensen.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2015
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2015

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Chicago
Triathlon nel 2015